Å
Івотка — річка в Україні
Івотка — село, Сумська область, Ямпільський район
 Івотка — пасажирська зупинна платформа Конотопського напрямку Конотопської дирекції залізничних перевезень Південно-Західної залізниці